Romelu Lukaku Bolingoli, född 13 maj 1993 i Antwerpen, är en belgisk fotbollsspelare som spelar för italienska Inter, på lån från Chelsea. Han spelar även för det belgiska landslaget. Han är son till den före detta fotbollsspelaren Roger Lukaku.

Klubbkarriär

Anderlecht 
Lukaku gjorde sin debut i Jupiler League den 24 maj 2009 i mästerskaps playoff-matchen mot Standard Liège, när han i den 69:e minuten blev inbytt istället för försvararen Víctor Bernárdez. Anderlecht förlorade matchen med 1–0. Lukaku skrev på sitt första A-lagskontrakt 11 dagar innan sin debut som sträckte sig fram till 2012. Han gjorde sitt första mål i A-laget mot Zulte Waregem i den 89:e minuten, efter att ha bytts in mot Kanu i den 69:e minuten.

Den 6 augusti 2011 meddelade Chelsea att man kommit överens med Anderlecht om en övergång för Lukaku som kunde slutföras när spelaren genomgått en läkarundersökning och kommit överens om kontrakt.
Den 18 augusti 2011 blev han officiellt helt klar för Chelsea FC för runt 220 miljoner kronor.

Inter
Den 8 augusti 2019 presenterade Inter värvningen av Lukaku från Manchester United. Övergången landade på 73 miljoner pund.

Chelsea
Den 12 augusti 2021 blev Lukaku klar för en återkomst i Chelsea.

Inter (lån)
Den 29 juni 2022 återvände Lukaku till Inter på ett låneavtal över säsongen 2022/2023.

Landslagskarriär 
Lukaku gjorde ett mål i sin debut för Belgiens U21-landslag mot Sloveniens U21-landslag.

Den 24 februari 2010 blev Lukaku uttagen för den första gången till Belgiens A-landslag, till en vänskapsmatch mot Kroatien. Den 17 november 2010 gjorde han sina två första landslagsmål i vänskapsmatchen mot Ryssland.

Landslagsmål 
Korrekt per den 27 mars 2021

Privatliv 
Lukaku är son till den före detta fotbollsspelaren Roger Lukaku och hans yngre bror Jordan Lukaku, är även han fotbollsspelare. Lukaku och hans klasskamrater var med i den flamländska realityserien De school van Lukaku. (Lukakus skola)

Karriärstatistik 

Per den 8 juli 2022

Meriter

Klubblag

Anderlecht 
Jupiler League: 2009/2010

Chelsea 

 FA-cupen: 2011/2012

Inter 

 Serie A: 2020/2021

Chelsea 

 FIFA Club World Cup 2021

Individuella 
Bäste målskytt i Jupiler League: 2009/2010
Bäste målskytt i Europa League: 2014/2015
Årets spelare i Inter: 2020/2021
Bäste målskytt i Club World Cup: 2021

Referenser

Noter

Externa länkar 

Transfermarkt profil

Belgiska fotbollsspelare
Belgiska landslagsspelare i fotboll
Spelare i RSC Anderlecht
Spelare i Chelsea FC
Spelare i West Bromwich Albion FC
Spelare i Everton FC
Spelare i Manchester United FC
Spelare i FC Internazionale Milano
Spelare i Jupiler League
Spelare i Premier League
Spelare i Serie A
Spelare i VM i fotboll 2014
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2016
Spelare i VM i fotboll 2018
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020
Spelare i VM i fotboll 2022
Födda 1993
Män
Levande personer
Idrottare från Antwerpen
Belgiska idrottare under 2000-talet